Морис Шалль (; 5 сентября 1905 — 18 января 1979) — французский генерал, командующий войсками в Алжире, один из четырёх генералов участников путча 1961 года.

Биография 
Изначально Морис Шаль служил в пехоте, затем был назначен пилотом военной авиации, а после стал командующим французскими военно-воздушными силами в Алжире с 1955 по 1960 год.

В июле 1956 года египетский лидер Гамаль Абдель Насер взял под свой контроль Суэцкий канал и нарушил соглашения, которые были подписаны правительствами Великобритании и Франции до этого. 14 октября 1956 года Морис посетил премьер-министра Великобритании Энтони Идена в Чекерсе в сопровождении французского министра труда Альберта Газье. Два француза рассказали Идену о секретных переговорах между Израилем и Францией относительно предполагаемого нападения Израиля на Египет. Премьер-министр Великобритании поддержал ресурсами страну, в том числе вооруженными силами, что непосредственно привело к Суэцкому кризису.

Шалль был генералом французских ВВС, наибольший военный успех которых пришелся на операции по борьбе с повстанцами во время войны в Алжире. Его наступление, начатое в марте 1959 года, привело к значительному ослаблению национально-освободительной армии Алжира. Используя скорость и концентрацию силы, Шалль удерживал повстанцев в постоянном отступлении и беспорядке. Его новаторская тактика будет изучаться и подражаться другими — особенно сирийскими правительственными силами в сирийской гражданской войне, стремящимся сдерживать мятеж и выводить его из равновесия. План испытаний был завершен лишь частично, прежде чем он был переведен во Францию.

В его честь была названа линия электрифицированного провода, минных полей и других военных заграждений «Линия вызова». Он удвоил еще одну оборонительную линию, линию Мориса, которая укрепила границу и отделила Алжир от Марокко и Туниса.

Морис Шалль был главнокомандующим союзными силами в Центральной Европе (CINCENT) с мая 1960 года до своей сознательной отставки в феврале 1961 года.

Шалл был одним из руководителей алжирского путча 1961 года, наряду с Раулем Саланом , Эдмоном Жуо и Андре Зеллером . Основной причиной участия Мориса было его беспокойство о том, что мусульманские харки, служившие во французской армии против FLN, будут подвергнуты репрессиям в случае независимости Алжира.
В действительности, большое количество этих лоялистов было убито в 1962 году.

После провала путча, Шалль и Зеллер сдались французской армии (в то время как Салан и Жуо создали секретную вооруженную организацию). Морис Шалль был приговорен к 15 годам лишения свободы. Он был освобожден в декабре 1966 года и получил амнистию от президента де Голль в 1968 году.

Шалль умер 18 января 1979 года.

Примечания 

Генерал-майоры (Франции)
Участники войны за независимость Алжира
Выпускники Сен-Сира